Georges Bonnet peut désigner :
 Georges Bonnet (1889–1973), un homme politique français, député de la Dordogne et plusieurs fois ministre ;
 Georges Bonnet (1903-1982), un militaire français, compagnon de la Libération ;
 Georges Bonnet (1907–1973), un homme politique français, sénateur de la Lozère ;
 Georges Bonnet (1919-2021), un poète et romancier français.
 Georges Bonnet (1943-2013), un joueur de rugby à XIII français.

Voir aussi 
 Georges Saint-Bonnet (1898-1963), un homme d’affaires français, journaliste, écrivain, homme politique, puis guérisseur et maître spirituel.